Финал Кубка Англии по футболу 2020 года (, официальное название — Heads Up FA Cup Final) — 139-й финал старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Победу в матче одержал лондонский «Арсенал», обыграв лондонский «Челси».

Матч состоялся 1 августа 2020 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершил сезон 2019/20, продлённый в связи с пандемией COVID-19.

Путь к финалу

«Арсенал»

«Челси»

Перед матчем 
Оба финалиста являются соперниками в лондонском дерби. Этот финал - повторение финалов Кубка Англии 2002 и 2017 годов, где оба раза побеждал «Арсенал». Это также повторение прошлогоднего финала Лиги Европы УЕФА, который выиграл «Челси». «Арсенал» 13 раз побеждал в Кубке Англии, что является рекордом турнира. Из-за пандемии COVID-19 матч был проведён без зрителей на трибунах.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020
Кубок Англии
Кубок Англии 2020
Кубок Англии 2020